Михаил Анатольевич Смирнов:
 Смирнов, Михаил Анатольевич (1912—1987) — советский партийный и государственный деятель, депутат Верховного Совета СССР 6 созыва.
 Смирнов, Михаил Анатольевич (род. 1940) — учёный-металлург.
 Смирнов, Михаил Анатольевич (род. 1967) — футболист.